Saccogaster melanomycter é uma espécie de peixe da família Bythitidae.

É endémica de Colômbia.

Referências
  Acero, A. 1996.  Saccogaster melanomycter.   2006 IUCN Red List of Threatened Species.   Dados de 5 de Agosto de 2007.

Fauna da Colômbia
Bythitidae
Peixes descritos em 1981